Морант может означать:

 Морант, Джа (род. 1999) — американский баскетболист.
 Морант, Диана (род. 1980) — испанский политик.
  (род. 1941) — английская актриса, супруга актёра Бена Кингсли.
 Объездчик Морант (1864—1902) — австралийский ковбой.
 Объездчик Морант (фильм) —  австралийский фильм режиссёра Брюса Бересфорда, вышедший на экраны в 1980 году.
 Морант-Бей — город Ямайки.
 Морант-Кис — группа островов в Карибском море.

См. также 
 Моран
 Моранте